Ваље Ескондидо има више значења:

 Ваље Ескондидо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Ескондидо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Ескондидо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Ескондидо, Колонија Лозано (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Ескондидо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ваље Ескондидо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље Ескондидо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику